Cristian Rodríguez Pérez – calciatore spagnolo
 Génesis Rodríguez Pérez – attrice statunitense
 Javier Rodríguez Pérez – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
 Ribair Rodríguez Pérez – calciatore uruguaiano